Garbo ist der Name von

 Dino del Garbo (* um 1280, † 1327), italienischer Mediziner
 Greta Garbo (1905–1990; gebürtig Greta Lovisa Gustafsson), schwedisch-US-amerikanische Filmschauspielerin
 Raffaellino del Garbo (* um 1466 oder um 1470; † 1524), italienischer Maler
 Tommaso del Garbo (* um 1305; † 1370), Professor der Medizin in Perugia und Bologna; Sohn von Dino del Garbo

Garbo war der Codename von Joan Pujol García, einem Doppelagenten.